Anuradha se puede referir a:

Anuradha Ghandy (1954–2008), comunista india, escritora y líder revolucionaria
Anuradha Paudwal (nacida en 1952), cantante india de playback y de bhajans
Anuruddha, discípulo y primo de Gautama Buddha
Anuradha (nakshatra), mansión lunar en la astrología Hindú
Anuradha (film), filme indio